Балхашський гірничо-металургійний комбінат – гірничорудне підприємство в Казахстані. Основний гірничо-промисловий центр – м. Балхаш. Включає Коунрадський, Саякський, Сх.-Коунрадський рудники, дві збагач. ф-ки, металургічне виробництво, завод  обробки кольорових металів.

Історія

На Коунрадському родов. гірн. роботи ведуться з 1934 р. З 1941 добуваються молібденові руди на Сх.-Коунрадському руднику. У 1971 введений в експлуатацію Саякський мідний рудник.

Характеристика родовища і технологія видобування руди

Коунрадське родовище представлене прожилково-вкрапленим мідно-молібденовим оруденінням, пов’язаним зі штоком ґранодіорит-порфірів.
Гол. рудні мінерали – халькопірит, молібденіт, пірит. Осн. компоненти руд – мідь, молібден, срібло. 

Родов. розробляється відкритим способом. Проектна глибина розробки 470 м. 

Саякський рудник розробляє мідне родов. скарновому типу. Геол. будова його вельми складна, рудні тіла характеризуються уривчастістю, гніздоподібною будовою. Гол. рудні мінерали – халькопірит, борніт, магнетит, молібденіт. Осн. компоненти руд – мідь, молібден, залізо, інш. Розробка родов. ведеться відкритим способом. Гірничо-транспортне обладнання – екскаватори. 

Сх.-Коунрадський рудник видобуває молібденові руди. Східно-Коунрадським рудником ведеться підземна розробка з магазинуванням руди Півн.-Коунрадського родов. руд рідкісних металів, що залягають в гранітному масиві; воно представлене крутопадаючими кварцово-ґрейзеновими жилами, сер. потужність жил бл. 0,7 м, протяжність по простяганню – від десятків до сотень м. Рудні мінерали представлені молібденітом, вольфрамітом, бісмутином та ін.

Збагачення сировини

Руди Коунрадського, Саякського і Півн.-Коунрадського родов. збагачуються на ф-ках, застосовуються флотація і магнітна сепарація. Збагач. ф-ки продукують мідний, молібденовий і магнетитовий концентрати, молібдат кальцію, перенат амонію. Мідний концентрат переробляється на металургійному заводі. З 17 осн. елементів, що є в сировині, на комбінаті вилучаються 15.

Джерела 

Гірничі підприємства Казахстану
Казахмис
Балхаш (місто)
Виробники міді